Сасаи — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Сасаи, Ёсики (1962—2014) — японский эмбриолог, специалист по стволовым клеткам
 Сасаи, Рюдзи (род. 1961) — японский игровой композитор и бас-гитарист.